Исмаэль Валадес Арсе (; 14 сентября 1985, Техупилько, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Крус Асуль», на правах аренды выступающий за «Леонес Негрос».

Клубная карьера 
Валадес — воспитанник клуба «Толука». 3 ноября 2004 года в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал в мексиканской Примере. 25 сентября 2005 года в поединке против «Эстудиантес Текос» Исмаэль забил свой первый гол за клуб. В том же году он стал чемпионом Апертуры в составе «Толуки», а спустя год завоевал трофей Чемпион чемпионов Мексики. После этого Валадес потерял место в основе и летом того же года на правах аренды перешёл в «Атланте». 19 августа в матче против «Гвадалахары» Исмаэль дебютировал за команду из Канкуна. В 2009 году Исмаэль обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Летом того же года он вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал «Леон». 1 августа в поединке против «Коррекаминос» Валадес дебютировал в Лиге Ассенсо за новую команду. 6 сентября в поединке против «Дорадос де Синалоа» Исмаэль забил свой первый гол за «львов».

После окончания аренды Валадес также на правах аренды выступал за клубы второго дивизиона «Дорадос де Синалоа», «Коррекаминос» и «Альтамиру». В 2012 году Исмаэль на правах свободного агента перешёл в «Крус Асуль Идальго». 21 июля в матче против своего бывшего клуба «Коррекаминос» он дебютировал за новую команду. 7 октября в поединке против «Ирапуато» Валадес сделал «дубль», забив свои первые гол за «Идальго».

В 2014 году он был принят в состав «Крус Асуль». 2 февраля в поединке против «Гвадалахары» Исмаэль дебютировал за «Асуль». 17 сентября в поединке Лиги чемпионов КОНКАКАФ против панамского «Чоррильо» забил свой первый гол за команду. В 2015 году Валадес в составе «Крус Асуль» завоевал Кубок чемпионом КОНКАКАФ. Летом того же года он вернулся в «Альтамиру», которая к тому времени сменила название на «Кафеталерос де Тапачула». Летом 2016 года Исмаэль перешёл в «Леонес Негрос». 17 июля в матче против Потрос УАЕМ он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Вальдес забил свой первый гол за «Леонес Негрос».

Международная карьера 
14 октября 2007 года в товарищеском матче против сборной Нигерии Валадес дебютировал за сборную Мексики.

Достижения 
Командные

 «Толука»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2005
 Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики — 2006

 «Атланте»
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2008/09

 «Крус Асуль»
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Profile  at BDFA
 
 
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Коррекаминос»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Альтамира»
Игроки ФК «Крус Асуль Идальго»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Леонес Негрос»